Localidades nos Estados Unidos
 Forest Hills (Pensilvânia)
 Forest Hills (Kentucky)
 Forest Hills (Tennessee)
 Forest Hills (Carolina do Norte)
 Forest Hills (Michigan)
 Cemitério Forest Hills
 Lake Mack-Forest Hills
 Forest Hills (bairro), em Nova Iorque

Desambiguações de topônimos